Enazy ist der Familienname folgender Personen:
 Ayman Al-Enazy (* 1973), kuwaitischer Schwimmer
 Najim Al-Enazy (* 1961), kuwaitischer Leichtathlet
 Salammah Al-Enazy (* 1972), kuwaitischer Fußballspieler
 Thamer El-Enazy (* 1970), kuwaitischer Fußballspieler
 Zeyad Al-Khudhur Al-Enazy (* 1969), kuwaitischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Enezi